John Barrie ist der Name folgender Personen:
* John Barrie (Badminton) (1933–2017), britischer Badmintonspieler
 William Barrie Smith (1924–1996), bekannt als John Barrie (Billardspieler), englischer Billardspieler
 John Barrie (Schauspieler) (1917–1980), britischer Schauspieler